Matanuska steht für:

 Matanuska River, einen Fluss in Alaska
 Matanuska-Gletscher in Alaska
 Matanuska-Susitna Borough, einen Verwaltungsbezirk in Alaska
 Matanuska-Susitna Valley, eine Region in Alaska
 Matanuska (Alaska), eine ehemalige Ortschaft in Alaska
 Matanuska (Krater), einen Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 Matanuska (Schiff), Fähre des Alaska Marine Highway Systems